Out of Sight, Out of Mind – cortometraggio del 1914 diretto da Dell Henderson 

Out of Sight, Out of Mind – cortometraggio del 2012 diretto da Joshua Carter 

Out of Sight, Out of Mind – film del 2015 diretto da Benjamin Garcia
Out of Sight, Out of Mind – cortometraggio del 2015 diretto da Jami Blood